Csehország
 Ruda, település a Rakovníki járásban
 Ruda, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Horvátország
 Ruda, település Horvátországban Split-Dalmácia megyében
 Lengyelország
 Ruda, az Odera mellékfolyója Lengyelországban
 Olaszország
Ruda, község Udine megyében
 Románia
 Ruda, település Hunyad megyében
 Ruda (Gyalár község)Ruda, település Hunyad megyében